Bragstad ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Otto Bragstad (* 1971), norwegischer Fußballspieler
 Emilie Bragstad (* 2001), norwegische Fußballspielerin